Arbi – frazione del comune italiano di Sale delle Langhe
Arbi –  altro nome del fiume Ufita, corso d'acqua dell'Appennino meridionale